

Famiglia 
 Carafa – famiglia nobile di origine napoletana

Persone 
 Alfonso Carafa – duca di Nocera (dal 1558 al 1581)
 Alfonso Carafa – Vescovo
 Andrea Carafa della Spina – conte di Santa Severina, condottiero e feudatario
 Antonio Carafa – generale e maresciallo di campo di Leopoldo I d'Asburgo 
 Antonio Carafa – cardinale della Chiesa cattolica
 Bartolomeo Caracciolo detto Carafa (XIV secolo), stato un nobile e diplomatico del Regno di Napoli, autore della Breve Informazione
 Carlo Carafa – cardinale della Chiesa cattolica
 Carlo Carafa – sacerdote cattolico italiano e fondatore della congregazione dei Pii Operai
 Carlo Carafa della Spina – cardinale della Chiesa cattolica
 Carlo Carafa, duca di Maddaloni (1734-1770)
 Cesare Carafa, Conte di Cerreto
 Decio Carafa – cardinale della Chiesa cattolica
 Diomede Carafa – cardinale della Chiesa cattolica
 Diomede Carafa – conte di Maddaloni risalente al XV secolo
 Diomede Carafa – conte di Maddaloni risalente al XVII secolo
 Domenico Carafa della Spina di Traetto – cardinale della Chiesa cattolica
 Ferdinando I Carafa – duca di Nocera (dal 1527 al 1558)
 Ferdinando II Carafa – duca di Nocera (dal 1581 al 1593)
 Francesco Antonio Carafa – arcivescovo cattolico italiano
 Francesco Maria Carafa – duca di Nocera (dal 1593 al 1642)
 Francesco Maria Domenico Carafa – duca di Nocera (dal 1642 al 1647)
 Marino Carafa di Belvedere – cardinale della Chiesa cattolica
 Marzio Carafa – duca di Maddaloni e conte di Cerreto nel XVII secolo
 Michele Enrico Carafa de Colobrano – (1787-1872), compositore italiano
 Giovanni Pietro Carafa – Paolo IV, papa della Chiesa cattolica dal 1555
 Oliviero Carafa – cardinale della Chiesa cattolica
 Pier Luigi Carafa – cardinale della Chiesa cattolica, vescovo di Tricarico (dal 1646 al 1672)
 Pier Luigi Carafa – cardinale della Chiesa cattolica
 Tiberio Carafa (?-1527) – I duca di Nocera (dal 1521 al 1527)
 Tiberio Carafa (1580-1647) – principe di Bisignano
 Tiberio Carafa (1669-1742) – nobile e letterato italiano
 Tiberio Carafa (?-1588) – vescovo di Cassano all'Jonio e di Potenza

Edifici storici 
Napoli
 Palazzo Carafa d'Andria
 Palazzo Diomede Carafa
 Palazzo Carafa di Roccella
 Palazzo Carafa di Montorio
 Palazzo Carafa di Belvedere 
 Palazzo Carafa di Maddaloni
 Palazzo Carafa di Nocera
 Palazzo Carafa della Spina
 Palazzo Carafa di Belvedere a Chiaia
 Villa Carafa di Belvedere (al Vomero)
 Palazzo Carafa di Santa Severina
 Palazzo Carafa di Policastro
 Palazzo Carafa di Noja 
 Palazzo Carafa di Chiusano (via dei Tribunali)
 Palazzo Carafa di Roccella (alla Riviera di Chiaia)
 Palazzo Carafa di Maddaloni (al quartiere Stella)
 Palazzo Carafa d'Andria (Piazza Santa Maria degli Angeli)

Roma
 Cappella Carafa – cappella nella basilica di Santa Maria sopra Minerva